Kruge steht für:
 Kruge (Falkenberg), Gemeindeteil von Falkenberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Kruge/Gersdorf, Ortsteil von Falkenberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Personen:
 Kurt Kruge, einen preußischen Offizier